Клелия Барбьери  (; ) — святая Римско-католической Церкви, монахиня, основательница женской монашеской конгрегации «Малые Сёстры Девы Марии Скорбящей». Является самой молодой основательницей католической монашеской конгрегации в истории Католической Церкви.

Биография 
Клелия Барбьери родилась в бедной семье в 1847 году. После смерти отца Клелия с возраста 8 лет была вынуждена помогать своей матери на прядильной фабрике. С раннего возраста она отличалась насыщенной духовной жизнью. Когда ей было 14 лет, Клелия стала участвовать в католическом движении, которое занималось религиозной деятельностью среди рабочих. Священник Гаетано Гвидо поручал ей в таком юном возрасте обучать девочек Католическому Катехизису. В 1864 году отклонила предложение выйти замуж, решив полностью посвятить себя Богу.

1 мая 1868 года, когда ей было 21 год, основала вместе с подругами Теодорой Баральди и Урсулой Донати женскую монашескую конгрегацию «Малые Сёстры Божьей Матери», которая стала заниматься помощью бедным и обездоленным. Спустя два года после основания монашеской конгрегации умерла от туберкулёза 13 июля 1870 года.

Прославление 
27 октября 1968 года Клелия Барбьери причислена к лику блаженных папой Павлом VI, 9 апреля 1989 года причислена к лику святых папой Иоанном Павлом II.

День памяти в Католической Церкви — 13 июля.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания

Литература 
 Lexikon für Theologie und Kirche, Bd 1, Freiburg 1957
 Bibliotheca Sanctorum, t. 2, Romae 1962
 Henryk Fros, Franciszek Sowa Księga imion i świętych, t. 3, Kraków 1998

Ссылки 
 Сайт, посвящённый святой Клелии Барбиери 
 Проповедь римского папы Иоанна Павла II во время канонизации святой Клелии Барбиери 

Католические святые
Святые Италии
Христианские святые XX века
Беатифицированные Павлом VI
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XX веке
Умершие от туберкулёза